Malleval kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Malleval, Loire, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Malleval-en-Vercors, kommun i departement Isère,